UAR (architectuur)
 UAR (Uniform Aanbestedingsreglement)